Klingsporn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klingsporn (1877–1938), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann von Klingsporn († 1685), kurbrandenburgischer Oberst und Regimentskommandeur
 Julius Rudolph von Klingsporn, preußischer Oberst und Regimentskommandeur 
 Klaus-Michael Klingsporn, deutscher Hörspielregisseur

Klingsporn steht für:
 Klingsporn (Adelsgeschlecht), deutsches und schwedisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Klingspor